Amerikai Egyesült Államok
 Antelope Hills (Colorado)
 Antelope Hills (Kalifornia)
 Antelope Hills (Wyoming)